Le tournoi de tennis de Hambourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Jana Novotná, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Isabelle Demongeot et Nathalie Tauziat.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1989
Hambourg
Sport en Allemagne en 1989
Tennis en mai 1989